Мехсана:

 Мехсана — город в штате Гуджарат, Индия.
  Мехсана — округ в штате Гуджарат, Индия.